ТЮИ — многозначная аббревиатура:
 ТЮИ — Тюменский юридический институт
 ТЮИ — Тираспольский юридический институт

См. также 
 Тюи
  — аббревиатура латиницей